ZWEI – editor di testo basato su Emacs
 Zwei!! – videogioco di ruolo

Altri progetti